Гарри Поттер (; 16 сентября 1920, Киддерминстер, Вустершир, Великобритания — 22 июля 1939, под Хевроном, подмандатная Палестина) — рядовой Королевского Вустерширского полка армии Великобритании, чья могила в Рамле (Израиль) стала достопримечательностью после выхода книг Дж. К. Роулинг.

Жизнь и гибель 

Гарри Поттер родился в многодетной семье сапожника Дэвида Поттера, инвалида Первой мировой войны в городке , недалеко от Бирмингема. У него было 7 братьев и сестёр. В 14 лет оставил школу и пошёл работать на ковровую фабрику, чтобы прокормить семью. 3 января 1938 года, в возрасте 16 лет, с той же целью записался в Бирмингеме в армию, прибавив себе два года, остававшиеся до совершеннолетия (поэтому на надгробии указан возраст 19 лет). Был зачислен в 1-й батальон Вустерширского полка, служил шофёром в автотранспортном отделении. Имел прозвище «Гарри-авария» ().

В сентябре батальон был направлен в подмандатную Палестину для подавления арабского восстания и сразу же активно включился в антиповстанческие операции. С весны 1939 года Гарри был придан роте «D», расквартированной у водокачки, подающей воду в Хеврон, и расположенной в 10 км (6 миль) к югу от города, по  дороге на Вирсавию.

Это место было прозвано  англичанами «Пампет» («Pumpet», сокращение от «pumping station»).

Поздним вечером 22 июля рота «D», возвращавшаяся из Ас-Саму, была атакована под прикрытием темноты вооружённой группой на 39-м км дороги Хеврон — Вирсавия. Во время боя рядовой Гарри Поттер был убит, а рядовые Дерби, Варвик, Пирсон и Симмондс ранены. Джозеф Дерби умер в Иерусалимском госпитале 7 сентября.

Сохранилось письмо Поттера матери, в котором он обещает приехать на Рождество и купить велосипед 6-летнему брату Кену. Письмо было получено через день после того, как семья узнала о его гибели:

Могила 

Поттер был похоронен с воинскими почестями на британском военном кладбище в Рамле. На надгробии было написано: 

Могила внесена местным муниципалитетом в списки городских туристических достопримечательностей.

Примечания

Ссылки 
 Кто убил Гарри Поттера
 В Израиле найдена могила Гарри Поттера
 Солдат Гарри Поттер — самый любимый в Израиле
 Private Harry Potter (5251351) — биография на сайте о Вустерширском полку. 
 1-й батальон Вустерширского полка в Палестине. 

История Израиля
Гарри Поттер
Похороненные в Рамле